Сен-Сюльпі́с-Лор'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 29 км на північний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 425 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 880,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Сюльпіс-Лор'єр
 Сен-Сюльпіс-Лор'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-Лор'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-Лор'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна